

Patronyme 
 Axel Wenner-Gren (1881-1961), industriel suédois
 Jann Wenner (*1946), fondateur de la revue "Rolling Stones" et patron de presse, né le  à New York City.
 Kurt Wenner, artiste américain

Science et technique 
 Méthode de Wenner